Örsjö socken kan syfta på:

Örsjö socken, Skåne
Örsjö socken, Småland